Mount Elliot ist der Name folgender Berge:

 Mount Elliot () in den Anare Mountains, Viktorialand, Antarktika
 Mount Elliot (Grey District) () in den Neuseeländischen Alpen der Region West Coast, Neuseeland
 Mount Elliot (Southland) () in den Neuseeländischen Alpen der Region Southland, Neuseeland
 Mount Elliot (Westland District) () in den Neuseeländischen Alpen der Region West Coast, Neuseeland